Gil de Hontañón puede referirse a:

Juan Gil de Hontañón
Sus hijos:
Rodrigo Gil de Hontañón
Juan Gil de Hontañón, el Mozo